vlinders uit de familie van de uilen (Noctuidae):
 bleke grasuil
 bonte grasuil
 bosgrasuil
 bruine grasuil
 donkere grasuil
 eenstipgrasuil
 eenstreepgrasuil
 gekraagde grasuil
 gelijnde grasuil
 gevlamde grasuil
 gewone grasuil
 grauwe grasuil
 grijze grasuil
 grote bruine grasuil
 helmgrasuil
 kweekgrasuil
 moerasgrasuil
 okergele grasuil
 pseudo-bleke grasuil
 rietgrasuil
 schapengrasuil
 spitsvleugelgrasuil
 steenrode grasuil
 stompvleugelgrasuil
 tweekleurige grasuil
 tweestreepgrasuil
 variabele grasuil
 veldgrasuil
 witstipgrasuil
 wollegrasuil
 wortelstreepgrasuil
 zuidelijke grasuil
 zwartrandgrasuil